Акатлан де Перез Фигероа има више значења:
 Општина Акатлан де Перез Фигероа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Акатлан де Перез Фигероа (Акатлан де Перез Фигероа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику